Пономаре́нко — українське прізвище, утворене від пономар («паламар»).' Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 25097 носіїв; найбільше — на Слобожанщині.

А 
 Пономаренко Анастасія Петрівна (* 1949) — українська радянська діячка, пташниця птахофабрики. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Пономаренко Анатолій Георгійович (*1947 — † 2008) — український дипломат.
 Пономаренко Анатолій Федорович (*1922) — Заслужений художник України
 Пономаренко Анатолій Якович (1945—2020) — оперний співак (баритон)
 Андрій Пономаренко — український театральний та кіноактор.
 Пономаренко Аркадій Йосипович — Герой Радянського Союзу

Б 
 Пономаренко Борис Йосипович (* 1944) — народний депутат України 2-го скликання.

В 
 Пономаренко Василь Микитович (1907 — ?) — український радянський партійний та господарський діяч. Кандидат у члени ЦК КП(б)У в 1949—1952 р. Депутат Верховної Ради СРСР 2—3-го скликань.
 Пономаренко Віктор Іванович — Герой Радянського Союзу
 Пономаренко Віктор Михайлович (1949—2007) — український хірург, доктор медичних наук, професор.
 Пономаренко Віталій Анатолійович (*1974— † 2008) — український пауерліфтер
 Пономаренко Віталій Миколайович (* 1969) — радянський та український футболіст, захисник.
 Пономаренко Володимир Миколайович (* 1972) — український футболіст та тренер, грав на позиції півзахисника.
 Пономаренко Володимир Олександрович (1933) — генерал-майор медичної служби, основоположник авіаційної психології
 Пономаренко Володимир Пантелійович (1927 — ?) — новатор виробництва, електрослюсар шахти. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Пономаренко Володимир Степанович
 Пономаренко Володимир Степанович ( 1948) — український економіст, доктор економічних наук, професор, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
 Пономаренко Володимир Степанович (*1949) — український дипломат, колишній Посол України в Ісламській Республіці Пакистан
 Пономаренко В'ячеслав Анатолійович (* 1982) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Пономаренко Геннадій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Георгій Григорович (*1939) — український політик.
 Пономаренко Григорій Федорович (1921—1996) — український композитор на Кубані та в СРСР.
 Пономаренко Григорій Якович (1922—2009) — доктор історичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України.

Д 
 Пономаренко Денис Васильович (*1986) — український правозахисник.
 Пономаренко Дмитро Борисович (1985—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Дмитро Георгійович (* 1972) — український дипломат. Генеральний консул України у місті Шанхай, КНР (2016—2020). З 2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея.
 Пономаренко Дмитро Дмитрович (*1909 — † 1987) — український актор
 Пономаренко Дмитро Олександрович (1981—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Пономаренко Євген Володимирович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Євген Порфирович (*1909— † 1994) — український актор

І 
 Пономаренко Іван Вікторович (* 1945) — український співак, баритон, народний артист України.
 Пономаренко Іван Кіндратович (1940—1999) — міський голова Кременчука в 1990—1994 та 1995—1998 роках.
 Пономаренко Іван Володимирович — український футболіст, воротар.
 Пономаренко Ілля Неофитович — Герой Радянського Союзу

Л 
 Пономаренко Лариса Олександрівна (* 1977) — українська волейболістка, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Пономаренко Лариса Петрівна (* 1977) — українська акторка.
 Пономаренко Леонід Миколайович — Герой Радянського Союзу
 Пономаренко Лідія Антонівна (1922—2013) — українська геодезистка, києвознавиця, дослідниця топонімії Києва, історико-картографка.
 Пономаренко Любов Петрівна (*1955) — українська письменниця
 Пономаренко Людмила Миколаївна (* 1949) — українська радянська діячка, в'язальниця. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.

М 
 Пономаренко Максим Олександрович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Марія Антонівна — дитяча писменниця
 Пономаренко Марфа Федотівна (*1926 р— † 2015) — український режисер
 Пономаренко Микола
 Пономаренко Микола Миколайович (1981—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Микола Кирилович ( 1942) — український майстер декоративного мистецтва.
 Пономаренко Микола Степанович (1893—1952) — радянський композитор і педагог, заслужений діяч мистецтв Молдавської РСР.
 Пономаренко Микола Федорович (1910 — ?) — український радянський діяч, начальник комбінату «Донбасантрацит» Луганської області. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Пономаренко Михайло Федорович(1920—2010) — український краєзнавець, дослідник Золотонощини
 Пономаренко Мусій Андрійович (1896—1941) — генерал-хорунжий Армії УНР (в екзилі).

Н 
 Пономаренко Надія Степанівна (* 1951) — українська художниця-графікеса, живописиця, заслужена художниця України.

О 
 Пономаренко Олександр Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Олександр Васильович (1986—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Олександр Володимирович (*1963) — український політик
 Пономаренко Олександр Володимирович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Олександр Георгійович (* 1938) — російський ентомолог, спеціалізувався на колеоптерології та палеоентомології.
 Пономаренко Олександр Миколайович — академік НАНУ
 Пономаренко Олександр Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономаренко Олексій Никифорович — Герой Радянського Союзу.
 Пономаренко Олексій Сергійович — старший сержант Національної поліції України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Пономаренко Ольга Іванівна (* 1953) — український учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України.

П 
 Пономаренко Павло Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Пономаренко Пантелеймон Кіндратович — радянський державний і партійний діяч.
 Пономаренко Парасковія Василівна — українська радянська діячка, селянка, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Пономаренко Петро Андрійович — футболіст харківського «Локомотива».

Р 
 Пономаренко Руслан Миколайович (1978—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Пономаренко Семен Васильович (1907—1993) — радянський і український сценарист та кінодраматург.
 Пономаренко Сергій
 Пономаренко Сергій Анатолійович (* 1955) — український письменник, автор романів, повістей та оповідань у жанрі «містичного детективу».
 Пономаренко Спартак Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пономаренко Степан Сергійович (1924—2007) — український будівельник та громадський діяч, ветеран Другої світової війни.

Т 
 Пономаренко Таїсія Василівна (1925—2002) — українська співачка (лірико-драматичне сопрано), народна артистка УРСР.

Ф 
 Пономаренко Федот Миколайович (1903 — ?) — радянський партійний та військовий діяч, секретар Ровенського обласного комітету КП(б)У.

Ю 
 Пономаренко Юрій Федорович (1917 — ?) — 2-й секретар Волинського обкому КПУ, секретар Луганського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.

Я 
 Пономаренко Яків Матвійович (1875—1926) — архітектор, художник.

Див. також 
 Панамаренко
 Пономар (значення)
 Брати Пономаренки

Примітки 

Прізвища на -енко